A 30 564-es számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Az M30-as autópálya és a 302-es főút találkozásánál, Emőd közigazgatási területén épült csomópont egyik átkötő ága.

Ennél a csomópontnál az M30-as északkelet felé halad, és az 5,700-as kilométerszelvényénél tart, a 302-es pedig itt indul ki északnyugat felé. A 30 564-es az az ág, amely a 302-esről vezet az M30-ra Miskolc északabbi részei, illetve távlatilag Tornyosnémeti felé (ugyanott ágazik ki a 30 567-es út Budapest felé). Utolsó 200 méterét leszámítva kétirányú, az M30-asről lehajtó ágak (30 565, 30 566) ugyanis ebbe az útba torkollnak bele, és úgy jutnak el a 302-esig.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 788 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30564
30564